Justice (Észak-Karolina)
Justice (Illinois)
Justice (Nyugat-Virginia)
Justice (Oklahoma)

Egyéb
Justice (együttes), francia duó